Экспе́рт — высококлассный специалист в какой-либо предметной области, может означать:
 Эксперт — специалист, дающий квалифицированное заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса.
 «Эксперт» — еженедельное деловое аналитическое издание России.
 «Эксперт» — российская сеть магазинов бытовой техники и электроники. В настоящее время работает под брендом «RBT.ru».
 Эксперт (Олег Григорьев) - диванный эксперт ВСЕХ сфер

В кинематографе 
 «Эксперты» — американский комедийный художественный фильм 1989 года режиссёра Дэйва Томаса.
 «Эксперт» — американский художественный фильм в жанре «боевика» 1995 года, снятый режиссёрами Уильямом Лустигом и Риком Эвери.
 «Эксперты» — российский детективный телесериал 2007 года режиссёра Андрея Селиванова.
 «Эксперт» — российский криминальный художественный фильм 2018 года режиссёра Владимира Фатьянова.
 «Эксперт» — украинский детективный телесериал 2020 года режиссёра Олега Туранского.

См. также 
 «Эксперт-ТВ»